Mallett est un patronyme porté notamment par :

 Nicholas Mallett (1945-1997), réalisateur anglais ;
 Nick Mallett (1956-), joueur puis entraîneur sud-africain de rugby à XV ;
 Ronald Mallett (1945-), scientifique américain ;
 Ryan Mallett (1988-), joueur américain de football américain.